Voici une liste d'agences d'architecture connues  :

Sources 
 White, Norval & Willensky, Elliot (2000). AIA Guide to New York City. New York: Three Rivers Press.  

Agences d'architecture
Agences d'architecture